

Geografia 
 Melara – comune italiano in provincia di Rovigo, in Veneto
 Rozzol Melara – quartiere di Trieste

Aziende 
 OTO Melara – società attiva nel campo della difesa
 Oto Melara 76/62 MMI – cannone costruito dalla OTO Melara

Sport 
 Fabrizio Melara (1986) – calciatore italiano
 Matteo Melara (1979) – calciatore italiano